HE Ulog
Ulog (Kalinovik, BiH)
 ulog u investiciji